Поло́нський — прізвище, що зустрічається серед українців, росіян, білорусів, поляків та євреїв (жіночий варіант — Полонська).

 Полонський Артур Олександрович — старший солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Полонський Андрій Володимирович — майор Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Полонський Андрій Матвійович (1893–1933) — український актор, режисер, громадський діяч УНР.
 Полонський Борис Леонідович (1901–1971) — український хірург-уролог.
 Полонський Віталій Анатолійович (1985—2014) — солдат 12-го тербатальйону «Київ», учасник російсько-української війни.
 Полонський Володимир Іванович (1893–1937) — радянський партійний і профспілковий діяч.
 Полонський Євген Павлович (1923—1993) — український живописець.
 Полонський Йосип Матвійович (1889–1973) — радянський партійний і профспілковий діяч.
 Полонський Маврици (1780–1836) — польський і білоруський церковний діяч, священик-єзуїт, педагог.
 Полонський Михайло Лазарович (1908–1966) — український композитор єврейського походження.
 Полонський Пінхас (, також Полонський Петро Юхимович; *1958) — ізраїльський дослідник юдаїзму, популяризатор юдаїзму серед неєвреїв, коментатор П'ятикнижжя.
 Полонський Радій Федорович (1930–2003) — український письменник і журналіст.
 Полонський Юрій Анатолійович (1969–2022) — солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Полонський Яків Петрович (1819–1898) — російський поет.

Жіночий варіант:

 Полонська Єлизавета Григорівна (1890, Варшава — 1969, Ленінград) — російська поетеса, перекладач, журналістка.
 Полонська Ніна Євдокимівна (1923) — український літературознавець.

Подвійні прізвища:

 Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна (1884–1973) — український історик.
 Казимирчак-Полонська Олена Іванівна (1902–1992) — вчена у галузі небесної механіки, дослідниця руху комет, доктор фізико-математичних наук.

Польські прізвища